Ligue musulmane peut désigner :
 Ligue musulmane, parti de l'Empire indien actif de 1906 à 1947 ;
 , parti indien fondé en 1948 ;
 Ligue musulmane, parti pakistanais actif de 1947 à 1958 ;
 Ligue musulmane du Pakistan, parti pakistanais actif de 1962 à 1988 ;
 Ligue musulmane du Pakistan (F), parti pakistanais fondé en 1965 ;
 Ligue musulmane du Pakistan (J), parti pakistanais fondé en 1988 ;
 Ligue musulmane du Pakistan (N), parti pakistanais fondé en 1993 ;
 Ligue musulmane du Pakistan (Q), parti pakistanais fondé en 2002 ;
 Ligue musulmane du Pakistan (Z), parti pakistanais fondé en 2002 ;
 Ligue musulmane Awami du Pakistan, parti pakistanais fondé en 2008 ;
 Ligue musulmane de tout le Pakistan, parti pakistanais fondé en 2010.